Der König und ich ist der Titel folgender Filme:

 Der König und ich (1956), Filmmusical von Walter Lang
 Der König und ich (1999), Zeichentrickfilm von Richard Rich

Siehe auch
 The King and I (Begriffsklärung)